Александр Сергеевич Голованов:
 Голованов, Александр Сергеевич (1901—1930) — российский и советский художник.
 Голованов, Александр Сергеевич (род. 1945) — советский футболист, мастер спорта СССР.
 Голованов, Александр Сергеевич (1946—1989) — советский военный лётчик, участник Афганской войны, Герой Советского Союза.